Consenso Federal puede referirse a:
 Consenso Federal, una alianza electoral argentina para las elecciones de 2009
 Consenso Federal, una alianza electoral argentina para las elecciones de 2019.